Азартная игра:

 Азартная игра — игра, в которой выигрыш полностью или в значительной степени зависит не от искусства играющих, а от случая.
 Азартная игра в теории игр — многошаговая игра одного игрока.
 Азартная игра — художественный кинофильм режиссёра Уильяма Фридкина.